Cima Pantani (ibland även kallat Montagna Pantani) är en årlig benämning på ett bergspass i Giro d’Italia, som används för att hedra den bortgångne tävlingscyklisten Marco Pantani. Olika bergspass får beteckningen i respektive års Giro d’Italia, och beteckningen har förekommit sedan.

Lista över Cima Pantani

Se även
Cima Coppi

Giro d’Italia